Burke Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Burke Township (Arkansas)
 Burke Township (Minnesota)
 Burke Township (North Dakota)
 Burke Township (South Dakota)